Erva-mijona é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Anthemis cotula
 Chrysanthemum segetum
 Oxalis pes-caprae